Алан Мајкл Ричсон (; Гранд Фокс, 28. новембар 1982) амерички је глумац, манекен, певач, текстописац и продуцент.

Биографија 
Рођен је 28. новембра 1982. године у Гранд Фоксу. Син је средњошколске наставнице Вики и главног водника у пензији Дејвида Ричсона. Трећи је од тројице синова својих родитеља. Док је још био дете, породица се преселила у Рантул, а потом када је имао 10 година у Најсвил.

Ожењен је Кетрин с којом има троје деце у Флориди. Отворено је говорио о својим проблемима с биполарним афективним поремећајем.

Филмографија

Филм 

|-
| 2006.
| 
| -{The Butcher}-
| Марк
|
|-
| 2007.
| 
| -{Steam}-
| Рој
|
|-
| 2009.
| Рат навијачица
| -{Fired Up!}-
| Брус
|
|-
| 2013.
| Игре глади: Лов на ватру
| -{The Hunger Games: Catching Fire}-
| Глос
|
|-
| 2014.
| Нинџа корњаче
| -{Teenage Mutant Ninja Turtles}-
| Рафаело
|
|-
| 2015.
| Господар венчања
| -{The Wedding Ringer}-
| Кип Лојола
|
|-
| rowspan="3" | 2016.
| 
| -{Lazer Team}-
| Адам
|
|-
| 
| -{Blue Mountain State: The Rise of Thadland}-
| Тад Касл
|
|-
| Нинџа корњаче: Изван сенке
| -{Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows}-
| Рафаел
|
|-
| 2018.
| 
| -{Office Uprising}-
| Боб
|
|-
| rowspan="2" | 2019.
| 
| -{Above the Shadows}-
| Шејн
|
|-
| 
| -{The Turkey Bowl}-
| Рони Бист
|
|-
| 2020.
| 
| -{Ghosts of War}-
| Бучи
|
|-
| 2021.
| 
| -{Dark Web: Cicada 3301}-
| агент Карвер
|
|-
| 2023.
| Паклене улице 10
| -{Fast X}-
| агент Ејмс
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 2004.
| Амерички идол
| -{American Idol}-
| такмичар
| 1 епизода
|-
| 2005—2010.
| Смолвил
| -{Smallville}-
| Артур Кари / Аквамен
| 4 епизоде
|-
| rowspan="2" | 2009.
| 
| -{Head Case}-
| непознато
| 1 епизода
|-
| Ноћ над мочваром
| -{Midnight Bayou}-
| Лусијан Мане
| ТВ филм
|-
| 2010—2011.
|
| -{Blue Mountain State}-
| Кевин Касл
| главна улога
|-
| 2010.
| Истражитељи из Мајамија
| -{CSI: Miami}-
| Пол Арнет
| 1 епизода
|-
| 2011.
| Беверли Хилс, 90210: Следећа генерација
| 90210
| Трип Вилсон
| 1 епизода
|-
| 2012.
| 
| -{Fred: The Show}-
| Икспајерд Кау
| 1 епизода
|-
| 2013.
| Хаваји 5-0
| -{Hawaii Five-0}-
| Фреди Харт
| 1 епизода
|-
| rowspan="3" | 2014.
| 
| -{The Rebels}-
| Тајлер Стокли
| 1 епизода
|-
| Нова девојка
| -{New Girl}-
| Мет
| 1 епизода
|-
| 
| -{Infomercials}-
| Кент Рос
| 1 епизода
|-
| rowspan="2" | 2015.
| 
| -{I Can Do That}-
| такмичар
| 1 епизода
|-
| Радохоличари
| -{Workaholics}-
| Трој Торпи
| 1 епизода
|-
| 2016.
| Црно огледало
| -{Black Mirror}-
| Пол
| 1 епизода
|-
| 2017.
| 
| -{Blood Drive}-
| Артур Бејли
| главна улога
|-
| 2018—2021.
| Титани
| -{Titans}-
| Хенк Хол / Хок
| главна улога
|-
| 2018.
| Алекса и Кејти
| -{Alexa & Katie}-
| Роби
| 1 епизода
|-
| rowspan="2" | 2019.
| Бруклин 9-9
| -{Brooklyn Nine-Nine}-
| млади Норм Скали
| 1 епизода
|-
| Супергерл
| -{Supergirl}-
| Хенк Хол / Хок
| 1 епизода
|-
| 2020.
| Легенде сутрашњице
| -{Legends of Tomorrow}-
| Хенк Хол / Хок
| 1 епизода
|-
| 2022—данас
| Ричер
| -{Reacher}-
| Џек Ричер
| главна улога
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1982.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички манекени
Амерички певачи
Амерички текстописци